

Onomastica 
 Giordana – variante femminile nome proprio di persona italiano maschile Giordano

Persone 
 Andrea Giordana (1946) – attore e conduttore televisivo italiano
 Carlo Giordana (1945-2020) – attore italiano 
 Carlo Giordana (1865-1916) – militare italiano
 Emanuele Giordana (1953) – giornalista, blogger e saggista italiano
 Marina Giordana (1955) – attrice italiana
 Marco Tullio Giordana (1950) – regista e sceneggiatore italiano
 Tullio Giordana (1877-1950) – scrittore, giornalista e avvocato italiano